Примера Уругвая по футболу 1986 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Феникс. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1986 (Пеньяроль и Прогресо) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1987.

Таблица

Матч за чемпионство 
Пеньяроль — Насьональ 0:0 (4:3 пенальти)

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1986
Футбол в Южной Америке в 1986 году
1980-е годы в Уругвае